De Oberliga Berlin 1985/86 was het twaalfde seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

SC Charlottenburg werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de derde werd. Door de degradatie van Hertha BSC uit de 2. Bundesliga degradeerde het amateurelftal van de club uit de Oberliga.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1985/86
Oberliga Berlin